Большая Козланка — река в России, протекает в Междуреченском районе Вологодской области. Устье реки находится в 4 км по левому берегу реки Шуя. Длина реки составляет 18 км.

Исток находится в 14 км к югу от райцентра — села Шуйское. Большая Козланка течёт на север, на её берегах расположены две жилые деревни — Борщевка и Ропотово, а также ряд покинутых (Козланга, Варнавино, Тараканцево).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000007377
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000737
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Междуреченского района Вологодской области
Бассейн Шуи (притока Сухоны)